Dieser Artikel behandelt die kroatische Nationalmannschaft bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2021. Für die kroatische Mannschaft, die bei der WM 2018 mit dem zweiten Platz ihren größten sportlichen Erfolg erreicht hatte, war es die sechste Teilnahme an einer EM-Endrunde.

Qualifikation 
Für die Qualifikation wurden der kroatischen Mannschaft Wales, die Slowakei, Ungarn und Aserbaidschan zugelost, wodurch vier Teilnehmer der letzten EM-Endrunde in dieser Gruppe vertreten waren. Nach dem verlorenen WM-Finale war Mario Mandžukić nach 89 Länderspielen, in denen er 33 Tore erzielt hatte aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Ansonsten konnte Nationaltrainer Zlatko Dalić, der die Mannschaft im Oktober 2017 übernommen hatte, weitgehend auf den Stamm der WM 2018 zurückgreifen. Er baute aber auch neue Spieler ein und setzte in der Qualifikation insgesamt 24 Spieler ein. Von diesen kamen Borna Barišić, Josip Brekalo, Kapitän Luka Modrić und Ivan Perišić in allen acht Spielen zum Einsatz. Sieben Einsätze hatten Bruno Petković, Ante Rebić und Domagoj Vida, der einmal nach der dritten Gelben Karte nicht eingesetzt werden konnte. Auch Marcelo Brozović und Dejan Lovren mussten einmal nach der dritten Gelben passen und kamen so nur zu sechs Einsätzen. Ihr erstes Länderspiel bestritten Mislav Oršić, Dino Perić und Bruno Petković in den Qualifikationsspielen. Bereits in der UEFA Nations League 2018/19 war Josip Brekalo zu seinem ersten Länderspiel gekommen.

Bester Torschütze mit nur vier Toren war Bruno Petković. Ihr erstes Länderspieltor erzielten in der Qualifikation Borna Barišić (zum 1:1-Ausgleich beim 2:1-Sieg gegen Aserbaidschan) und Nikola Vlašić (zur 1:0-Führung beim 4:0-Sieg gegen die Slowakei). Insgesamt trugen acht Spieler zu 16 Qualifikationstoren bei. Zudem profitierten die Kroaten von einem Eigentor.

Spiele

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Am 24., 27. und 30. März 2021 standen die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Slowenien (0:1), Zypern (1:0) und Malta (3:0) an. Beim Spiel gegen Zypern löste Luka Modrić mit seinem 135. Länderspiel Darijo Srna als Rekordnationalspieler ab. Kristijan Lovrić kam dagegen gegen Malta zu seinem ersten Länderspiel.

Am 1. Juni spielten die Kroaten in Velika Gorica 1:1 gegen Armenien, das nicht für die EM qualifiziert ist, wobei Ivan Perišić in seinem 100. Länderspiel die Kroaten mit 1:0 in Führung brachte. Am 6. Juni verloren sie in Brüssel gegen EM-Teilnehmer Belgien mit 0:1.

Zur EM 2021 bezog die kroatische Nationalmannschaft Quartier in Rovinj.

Kader 
Der Kader wurde am 17. Mai 2021 bekannt gegeben.

Vor der Absolvierung des Achtelfinalspiels wurde Ivan Perišić positiv auf COVID-19 getestet und musste sich in eine zehntägige Quarantäne begeben.

Anmerkungen: C = UEFA-Champions-League-Sieger 2020/21, D = Double 2020/21, M = Meister 2020/21, P = Pokalsieger 2020/21, (II) = 2. Liga

Endrunde 
Kroatien hatte sich zunächst mit dem Stadion Maksimir in Zagreb für die Austragung von Spielen beworben, dann aber zurückgezogen. Bei der Auslosung am 30. November 2019 wurden  die Kroaten in die Gruppe mit England, Tschechien und einer Mannschaft gelost, die sich im Herbst 2020 noch über die Playoffs qualifizieren musste, was den Schotten als letzter Mannschaft gegen Serbien gelang. Gegen England gab es bisher zehn Spiele mit drei Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen. 2018 trafen beide dreimal aufeinander, zunächst gewannen die Kroaten im WM-Halbfinale mit 2:1, im ersten Spiel der UEFA Nations League 2018/19 gab es in Kroatien ein torloses Remis, das Rückspiel verloren die Kroaten mit 1:2. Gegen Tschechien gab es einen Sieg und zwei Remis, zuletzt in der Gruppenphase der EM 2016. Gegen Schottland gab es bisher fünf Spiele mit  zunächst drei Remis und dann zwei Niederlagen in der Qualifikation für die WM 2014, die sich für die Kroaten aber nicht negativ auswirkten.

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde 
Als Zweiter der Gruppe D traf die kroatische Mannschaft in Kopenhagen auf Spanien, den Zweiten der Gruppe E. Gegen die Iberer gab es bisher acht Spiele, von denen drei gewonnen wurden, eins remis endete und vier verloren wurden. Zuletzt gab es in der UEFA Nations League 2018/19 eine 0:6-Auswärtsniederlage und einen 3:2-Heimsieg. Bei EM-Endrunden konnten beide je einmal in der Gruppenphase gegeneinander gewinnen. In einem K.-o.-Spiel trafen sie erstmals aufeinander.

Bei diesem Spiel stand Ivan Perišić aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht im Kader.

|}

Einzelnachweise 

Kroatien
!